El término promoción hace referencia a varios artículos:

Mercadotecnia y ventas
 mezcla de promoción, elemento de la mezcla de mercadotecnia
 promoción de ventas, variable de la mezcla de promoción

Deporte
 Promoción (ajedrez), regla del ajedrez;
 Promoción (deportes), fase de la competición en algunos deportes;
 Liguilla de Promoción de Chile, torneo de fútbol de Chile;
 Torneo de Promoción y Reserva, torneo de fútbol del Perú;

Organismos
la Agencia Andaluza de Promoción Exterior;
la Agencia de Promoción de la Inversión Privada;
la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo;
la Comisión Nacional para la Promoción y Desarrollo de la Región Patagónica;
la Comisión para la Promoción de Exportaciones;
la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco;
la Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura;
el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software;
el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio;
el Instituto Gallego de Promoción Económica;
el Instituto Internacional de Investigación y Capacitación para la Promoción de la Mujer;
la Medalla y Placa a la Promoción de los Valores de Igualdad;
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú;
el Polo de Promoción Industrial de Burgos;
el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia;
la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, empresa asturiana de capital mixto;
la Sociedad para la Promoción de las Aventuras Conversacionales, ezine;
la Unidad de Promoción y Desarrollo.

Arte
promoción artística

Salud
promoción de la salud

Cine
Promoción fantasma, película de 2012

Otras
Área de Promoción El Triángulo, localidad del partido de Malvinas Argentinas
La Gloriosa (promoción de abogados del Estado)